Maracaçumé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maracaçumé (ort), Maranhão, 
 Maracaçumé (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar